A Lista de exoplanetas descobertos pela sonda Kepler contém corpos com uma grande variedade de propriedades, com intervalos significativos em distâncias orbitais, massas, raios, composição, habitabilidade, e classe de estrela hospedeira. Em 2018, a sonda Kepler e de suas observações de acompanhamento detectaram 2.398 planetas confirmados, incluindo Jupíteres quentes, super-Terras, planetas circumbinários e planetas localizados em zonas habitáveis​ de suas estrelas hospedeiras. Além disso, Kepler detectou mais de 3.601 candidatos a planetas não confirmados e 2.165 estrelas binárias eclipsando.

Além de detectar planetas em si, Kepler também revelou as propriedades de três exoplanetas já conhecidos. Dados públicos do Kepler também tem sido utilizados por grupos independentes da NASA, como o projeto Ciência cidadã Planet Hunters, para detectar vários planetas orbitando estrelas conhecidas coletivamente como Kepler Object of Interest.

Kepler, lançado em 7 de março de 2009, foi projetado para observar uma parte fixa do céu visível e medir as curvas de luz das várias estrelas em seu campo de visão, e procurar de planetas que cruzam na frente de suas estrelas hospedeiras através do método de trânsito. Desde o lançamento da sonda espacial, no entanto, a equipe Kepler da NASA e pesquisadores independentes descobriram novas maneiras de detectar planetas, incluindo a utilização do método de variação de tempo de trânsito e relatividade radiante. Além disso, microlentes gravitacionais tem sido proposta como um método de utilização do Kepler para detectar objetos compactos, como anãs brancas, estrelas de neutrões e buracos negros. Kepler também mede a luz refletida de alguns planetas já conhecidos, descobrindo planetas indetectáveis com o método de trânsito, bem como melhorar o conhecimento das características dos planetas já descobertos.

Em 26 de fevereiro de 2014, a NASA anunciou a descoberta de 715 exoplanetas recém verificados ao redor de 305 estrelas pela sonda espacial Kepler. Os exoplanetas foram encontrados usando uma técnica estatística chamada "verificação pela multiplicidade". 95% dos exoplanetas descobertos são menores do que Netuno e quatro, incluindo Kepler-296f, são menores que 2 1/2 do tamanho da Terra e estão em zona habitável​​, onde as temperaturas de superfície são adequadas para água líquida.

Em 10 de maio de 2016, a NASA anunciou que a missão Kepler verificou 1.284 novos planetas. Com base no tamanho deles, cerca de 550 poderiam ser planetas rochosos. Nove estão na zona habitável de suas estrelas.

Tabela 
Todos os planetas descobertos das três constelações do norte de Cygnus, Lyra e Draco, no campo de visão do fotômetro da sonda Kepler.

Referências 
Notas de rodapé

Citações

Ligações externas 
 Kepler - Descobertas - Tabela de Resumo

 
Sonda espacial Kepler
Listas de exoplanetas
Exoplanetas detectados por trânsito